Miejscowości w USA:
 Ouray – miasto w stanie Kolorado, w hrabstwie Ouray
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Ouray (ang. Ouray County) – w stanie Kolorado